Desa Werdoyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Werdoyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 110,80), Jawa Tengah, 
 Desa Werdoyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,02, long 110,73), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar